

Događaji
 Fereklo postaje doživotni arhont u Ateni (prema nekim izvirima 903. pr. Kr.)

Rođenja

Smrti